Carl Martius ist der Name folgender Personen:

* Carl Martius (Biochemiker) (1906–1993), deutscher Biochemiker
 Carl Alexander von Martius (1838–1920), deutscher Chemiker und Industrieller
 Carl Friedrich Philipp von Martius (1794–1868), deutscher Naturforscher, Botaniker und Ethnograph